Agnieszka Gąsienica-Daniel – ex sciatrice alpina polacca
 Franciszek Gąsienica Groń – combinatista nordico polacco
 Maryna Gąsienica-Daniel – sciatrice alpina polacca
 Wojciech Gąsienica-Kotelnicki – saltatore con gli sci e combinata nordica polacco